é a denominação genérica recomendada pela IUPAC de todos os iões de hidrogénio e respetivos isótopos. Dependendo da carga do ião, existem duas classes distintas: iões carregados positivamente e negativamente.

Hidrogénio